«Очарование Флориды» () — немой фильм производства США 1914 года режиссёра Сидни Дрю, который также исполнил одну из главных ролей в фильме.

Описание сюжета 
Фильм основан на романе 1891 года и пьесе 1896 года (не сохранившейся) с тем же названием, написанных Фергюсом Редмонтом и Арчибальдом Гюнтером.

В фильме Лилиан Трейверс, богатая женщина с севера, собирающаяся выйти замуж, получает волшебные семечки, которые способны превращать своего владельца в человека противоположного пола. Она решает сама съесть одно, другое подбрасывает служанке, а третье — жениху. Преобразование Лилиан в Лоуренса Тальбота также рассматривалось как преобразование в лесбиянку мужеподобного типа. Такому прочтению способствовала дальнейшее по сюжету преобразование жениха Лилиан в человека, выглядевшего как женоподобный мужчина.

С момента появления книги Вито Руссо «Целлулоидный шкаф» картина часто упоминается как первый пример американского фильма на гомосексуальную тему.

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1914 года
Фильмы США 1914 года
Немые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США